Fayet ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Fayet (Aisne) im Département Aisne
Fayet (Aveyron) im Département Aveyron

mit Namenszusatz:
Fayet-le-Château im Département Puy-de-Dôme
Fayet-Ronaye im Département Puy-de-Dôme

Darüber hinaus:

 Schloss Le Fayet in Barraux (Isère)
 Le Fayet, Ortschaft in der Gemeinde Saint-Gervais-les-Bains, Département Haute-Savoie

Fayet ist der Familienname folgender Personen:
 Gustave Fayet (1865–1925), französischer Maler
 Pierre Fayet (* 1949), französischer Physiker
 Roger Fayet (* 1966), schweizerischer Kunsthistoriker und Museumsleiter